«Седая девушка» (; pinyin: Bái Máo Nǚ ) — первая китайская национальная опера, созданная в январе-апреле 1945 года авторским коллективом Академии им. Лу Синя и провозглашённая «образцовой» КПК. В основе либретто Хэ Цзинчжи и Дин Ни, удостоенного в СССР Сталинской премии (1952), — переосмысленные на новый лад предания провинции Хэбэй о живущей в горах Белой, или Беловолосой святой деве.

Сюжет 

Действие происходит  в период японской агрессии и Великого похода. 1935-й, канун встречи Нового года.

Помещик Хуан Шижэнь принуждает крестьянина-вдовца Ян Байлао за долги отдать в наложницы дочь-красавицу Си-эр. Жениху Ван Дачуню не удаётся спасти невесту. Безутешный отец Ян Байлао убивает себя. Ван Дачунь уходит служить в Восьмую армию (будущую НОАК). Девушка бежит в горы и завладевает кумирней Матушки-богини, чтобы кормиться жертвоприношениями, — для чего совершает несколько убийств. Регулярно доставляющие в кумирню еду и благовония крестьяне боятся Си-эр, воспринимая как воплощение бессмертной Белой девы, которая отбирает у духов жертвенную пищу.

Конец — счастливый: измученную и совершенно седую Си-эр находят солдаты Восьмой армии, в их числе Ван Дачунь. Помещика с женой убивают, их имущество раздают бедным, Си-эр с Ван Дачунем женятся и становятся активистами компартии.

Идейная основа 
Переработанная победившей Красной армией Китая народная легенда о призраке беловолосой девушки (белый — цвет смерти), умерщвляющей в грозовую ночь своих обидчиков на развалинах старого храма.

Мораль: «старый режим превращал людей в бесов, — нынешний превращает бесов в людей». По наблюдению исследователей фольклора, провозглашение «Седой девушки» «образцовой революционной оперой» было шагом глубоко обоснованным: Коммунистическая партия Китая не единожды демонстрировала мастерское умение работать с архетипами народного сознания.

Публикация в СССР 
 Хэ Цзинчжи, Дин Ни. Седая девушка: Пьеса / Перевод с китайского П. Захарова. Переводы стихов Семёна Бытового, Дмитрия Левоневского. Послесловие С. Кочетовой // Звезда. 1951. № 2. С.68—106.
 — Сталинская премия Второй степени в области литературы и искусства (драматургия), 1952.

Театральные постановки 

«Седая девушка» — пятиактный музыкальный спектакль, созданный в январе-апреле 1945 г.
Музыку к опере написали композиторы Ма Кэ, Чжан Лу, Цюй Вэй, Хуань Чжи, Сян Юй, Чень Цзы, Лю Цзы, Лю Чи.

Постановки в СССР 

 1952 — Театр Вахтангова. Режиссёр — Сергей Герасимов, при участии Самсона Самсонова и Татьяны Лиозновой. Художник — Вадим Рындин. Композитор — Климентий Аркадьевич Корчмарёв. Си-Эр — Галина Пашкова; Мать Хуана — Цецилия Мансурова.

Режиссёр Самсон Самсонов вспоминал:
«В 1952 году Сергей Аполлинариевич позвал Таню Лиознову и меня (оба мы тогда были безработные) поставить вместе с ним на сцене Театра им. Вахтангова китайскую пьесу „Седая девушка“. Это незабываемый период в моей жизни. Таня отвечала за музыкальное решение, а я — за работу с актёрами. (…) Спектакль имел успех. Сергея Аполлинариевича и нас все поздравляли. Подошёл Сергей Михалков:

— Сверлите дырочки.

— Какие дырочки? — широко раскрыла глаза моя однокурсница, будущий режиссёр „Семнадцати мгновений весны“ Таня Лиознова.

— Дырочки на пиджаках, — хмыкнул Михалков. — Для значка „Лауреат Сталинской премии“, уже всё известно.

Шёл январь 1953 года. Сергей Аполлинариевич радовался:

— Вот так и должно быть. Раз! И у вас уже Сталинская премия! Кто вас теперь обидит? Никто. Наоборот — вам дадут работу, и всё будет хорошо. Ну? Вы довольны?

— Сергей Аполлинариевич! Да вы наш бог! Вы нас спасли от безработицы…

А в это время Сталин взял и умер. И все разговоры о Сталинских премиях прекратились в одну секунду. Но я если и был огорчен, то не сильно — ведь я уже репетировал на сцене Театра киноактёра „Попрыгунью“!» .

Балет

Экранизация 
 «Седая девушка», , режиссёры Шуй Хуа и Ван Бинь — первый китайский фильм, шедший в 1951 широким прокатом в СССР и пользовавшийся зрительской популярностью .

Литература 

 Чжан Личжэнь. «Седая девушка» — первая китайская национальная опера / СПбГК, кафедра методики инструментального и вокального исполнительства и педагогической практики; научн. рук. к.и., проф. А. Н. Киселёв // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. № 80. С.361—365.

Примечания

Ссылки 
 фильм «Седая девушка», 1950
 mingqi: «Седая девушка и Волосатая дева» — запись в ЖЖ.
 спектакль «Седая девушка» на сайте Театра им. Е.Вахтангова

Пьесы 1945 года
Пьесы Китая
Пьесы на китайском языке
Социалистический реализм